Linea U1 – linea della metropolitana di Amburgo
 Linea U1 – linea della metropolitana di Berlino
 Linea U1 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera
 Linea U1 della metropolitana di Norimberga – linea della metropolitana di Norimberga
 Linea U1 – linea della metropolitana di Vienna